

Arte
 Santon – statuina del presepe provenzale

Geografia

Regno Unito
 Santon – parrocchia civile dell'Isola di Man
 Santon – villaggio del Lincolnshire
 Santon – villaggio del Norfolk

Repubblica Ceca
 Santon – montagna del Distretto di Brno-venkov

Marina
 HMNZS Santon (M1178) – nave della marina neozelandese

Persone
 Santon – cognome italiano
 Aurélie Santon – sciatrice francese (n. 1982)
 Bruno Santon – calciatore italiano (n. 1942)
 Dale Santon – rugbista sudafricano (n. 1969)
 Davide Santon – calciatore italiano (n. 1991)